Мишендорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберварт.  . Официальный код  —  10914.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Вагнер (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда